Lady Godiva (990-1067) – nobildonna anglosassone moglie del conte Leofrico di Coventry
 Lady Godiva – scultura di John Thomas
 Lady Godiva – dipinto di Jules Joseph Lefebvre
 Lady Godiva – dipinto di John Collier
 Lady Godiva – film del 1911 diretto da J. Stuart Blackton
 Lady Godiva – film del 1955 diretto da Arthur Lubin

Pagine correlate 
Godiva